Aldo Pierantoni ist der Name folgender Personen:

* Aldo Pierantoni (Schauspieler), bekannt für die Rolle des Seymour in L'anonima Roylott (1936) (The Anonymous Roylott)  Il romanzo di un giovane povero (1957), Marco Visconti (1975) und La coscienza di Zeno (1966).
 Aldo Pierantoni  (Diplomat) (1911–unbekannt), italienischer Diplomat